Le nom Georges Dreyfus est porté notamment par les personnes suivantes :
 Michel Georges-Michel (1883-1985), pseudonyme de Michel Georges Dreyfus, un peintre et homme de lettres français ;
 Georges B.J. Dreyfus (1950 - ) un universitaire spécialiste en tibétologie, bouddhologie, avec un intérêt particulier dans la philosophie bouddhiste indienne
Personnalité utilisant un pseudonyme